Сезон 2004-05 у Суперлізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Швейцарії. Це 108-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул вдруге поспіль здобув «Базель».

Команди

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1.  Цюрих взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Швейцарії з футболу 2004—2005.
2.  З клубу Серветт було знято 3 очки через фінансові порушення. Пізніше команда знялась із чемпіонату і була понижена до Третього дивізіону.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/12 червня 2005

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на soccerway 
 Чемпіонат Швейцарії на rsssf 

2004-05
Швейцарія
Швейцарія
2004 у швейцарському спорті
2005 у швейцарському спорті